Фе́ренци () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Ференци, Бени (1890—1967) — венгерский скульптор, сын Кароя Ференци.
  (род. 1977) — венгерский политик, депутат Национального собрания Венгрии (2010—2014).
 Ференци, Ида (1839—1928) — венгерская дворянка, фрейлина и доверенное лицо императрицы Елизаветы Баварской.
  (род. 1977) — венгерский футболист.
 Ференци, Иштван (1792—1856) ― венгерский скульптор.
 Ференци, Карой (1862—1917) — венгерский художник.
 Ференци, Шандор (1873—1933) — венгерский психоаналитик.
  (род. 1991) — венгерский футболист, игрок чемпионата Венгрии в составе клуба «Дебрецен».

См. также 
 Ференц